Забаровка ():

 Забаровка — село в Корюковском районе Черниговской области (Украина).
 Забаровка — исторически сложившаяся местность (район) города Чернигов (Украина).